Sunna kan syfta på:

 Sunna (islam) – ett begrepp inom islam
 Sunna – ett namn på solen i nordisk mytologi, se Sol (mytologi)
 Gullfjäll, Långekärr och Sunna – småort i Tjörns kommun, Sverige